Залік Кубка націй Кубка світу з біатлону 2018-2019 розраховується по результатам індивідуальних гонок, спринтерских гонок та естафет.

На основі кінцевих результатів заліку Кубка націй у Кубку світу  з біатлону 2018-2019 будуть визначені квоти на участь спортсменів у Кубку світу з біатлону 2019-2020.

Система нарахування очок 
У індивідуальних та спринтерских гонках у залік йдуть результати 3 кращих спортсменів від країни. Наприклад, у разі, якщо спортсмени однієї країни займуть всі 3 призовиця у гонці, країна отримає у залік Кубка націй 462 (160 + 154 + 148) очка.

Чоловіки

Жінки

Посилання 

 Офіційний сайт IBU
Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні
Кубок Націй з біатлону